André Silva peut désigner :

 André Silva (1980-), footballeur brésilien ;
 André Silva (1995-), footballeur international portugais ;
 André Da Silva (1975-), joueur de rugby à XV franco-portugais ;
 André Domingos (1972-), André Domingos da Silva, athlète brésilien.